Подушкин — фамилия:

 Подушкин, Александр Николаевич (род. 1953) — казахстанский археолог, доктор исторических наук.
 Подушкин, Григорий Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3336; 12 декабря 1817.
 Подушкин, Егор Михайлович — Георгиевский кавалер; майор; № 3358; 12 декабря 1817.
 Подушкин, Иван Алексеевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 8590; 26 ноября 1850.
 Подушкин, Игорь Евгеньевич (род. 1963) — украинский футбольный арбитр.
 Подушкин, Константин Николаевич (1897—1969) — участник Белого движения, художник и публицист Русского зарубежья.
 Подушкин, Михаил Семёнович (1866—1945) — русский контр-адмирал, участник Белого движения.
 Подушкин, Николай Александрович — генерал-майор Русской императорской армии, кавалерист.
 Подушкин, Павел Алексеевич (1804—1873) — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 7029; 4 декабря 1843